En Boksekamp er en sportsbegivenhed, hvor to boksere bokser mod hinanden, se Boksning.

Boksekamp kan også henvise til:

 Boksekamp (film fra 1909), en dansk optagelse af en boksekamp med Jim Smith
 Boksekamp (dokumentarfilm fra 1912), en dansk optagelse af en boksekamp med Jim Smith
 Boksekampen i Reno, en optagelse af VM-kampen i sværvægt mellem Johnson og Jeffries